Cynops chinensis est un synonyme attribué à deux espèces d'urodèles :
Cynops chinensis Gray, 1859 est un synonyme de Paramesotriton chinensis (Gray, 1859)
Cynops chinensis David, 1875 est un synonyme de Pachytriton brevipes (Sauvage, 1876)

Synonyme d'urodèles (nom scientifique)
Pleurodelinae